Автокод может означать:
 Автокод — язык программирования, предложения которого по своей структуре в основном подобны командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка.
 «Автокод» — российский сайт по проверке автомобилей по госномеру, VIN, номеру кузова и номеру шасси.
 «Автокод» — портал для автомобилистов Москвы.